Wilcox County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Wilcox County (Alabama) – okres v Alabamě
 Wilcox County (Georgie) – okres v Georgii